Zebrahead — американская рок-группа из округа Ориндж, Калифорния, совмещающая в своём творчестве такие стили как поп-панк, панк-рок и рэп-рок. Группа была сформирована в 1996 году. Состав на момент сформирования: Justin Mauriello (Джастин Мауриэлло — вокал, гитара, бывший участник группы Once There), Greg Bergdorf (Грег Бёргдорф — гитара, бывший участник группы 409), Ben Osmundson (Бен Осмундсон — бас-гитара, бывший участник 3-Ply) и Ed Udhus (Эд Удус — ударные, бывший участник группы 409).

За свою карьеру группа выпустила 13 студийных альбомов, 27 синглов, 31 музыкальных клипов и 5 видео альбомов. Группа известна такими хитами как «Playmate Of The Year», «Falling Apart», «Lobotomy For Dummies», «Hell Yeah!», «Anthem»  и «Call Your Friends».

История группы 

Группа долго думала, в каком же направлении им играть, ибо ска-панк, активно набиравший в то время обороты, их не вдохновил. Поэтому они решили внедрять в свою музыку элементы хип-хопа, для чего был приглашен рэпер Ali Tabatabaee (Али Табатабаи).

После выпуска EP под названием Yellow в мае 1998, группа подписала контракт с Columbia Records на издание их первого полноразмерного альбома, Waste Of Mind, который вышел в том же 1998. В 2001 вышел второй альбом, Playmate Of The Year.

После этого начались турне по Европе (и не только), во время которых зеброголовые успели поиграть на сцене вместе с такими группами, как Green Day, Less Than Jake, Kottonmouth Kings, 311, Reel Big Fish, Goldfinger.

В 2003 году после длительного перерыва вышел новый альбом MFZB (Mother Fucking Zebrahead Bitch!). После этого солист Джастин Мауриэлло ушёл из группы, создав новую группу I Hate Kate.

Это сильно огорчило фанатов, так как динамика вокала и рэпа между ним и Али была решающей в музыке группы. Однако на этом история группы не закончилась, ведь семейство полосатых вскоре пополнилось новым вокалистом по имени Matty Lewis (бывший участник Jank 1000). А в 2006 вышел первый альбом с его участием — Broadcast To The World. Что более всего удивительно, Zebrahead собирает стадионы не в Америке, а в Японии. Перед релизом в США Broadcast To The World стал золотым в стране восходящего солнца. На родине Zebrahead собирает маленькие клубы. Также в этом году группа записывает песню для игры Sonic the Hedgehog (игра, 2006) под названием «His World».

Начиная с марта 2007 года, группа провела 2 месяца, записывая материал для их пока ещё не имеющего названия нового студийного альбома. В мае 2007 года группа провела тур по Европе совместно с MxPx, а также являлась хедлайнером турне по Великобритании. В июне-июле 2007 года прошло турне группы по США, где Zebrahead выступали на разогреве у Unwritten Law вместе с группой Bullets and Octane. После окончания турне группа приступила к усиленной работе над новым альбомом, выпуск которого запланирован на февраль.

В период с 8-9 июля 2008 года группа выпустила альбом под названием Phoenix и EP Not the New Album.

В ноябре 2009 выпущен альбом Panty Raid.

В августе 2011 группа выпустила альбом Get Nice!

В феврале 2013 на официальном сайте группы была выложена информация о выходе нового альбома в июле-августе этого же года.

В середине июля был подтвержден выход альбома Call Your Friends в первой половине августа 2013.

18 июня 2013 года соло-гитарист и бэк-вокалист Грег Бергдорф принял решение покинуть группу и прекратить свою творческую деятельность в связи с воспитанием своей дочери. Его место займет гитарист Death By Stereo Дэн Палмер.

26 апреля 2021 года в Твиттере группа объявила, что Мэтти Льюис уходит из Zebrahead. 29 июня в том же Твиттере группа назвала имя нового вокалиста. Им стал Адриан Эстрелла, вокалист группы Assuming We Survive.

Влияние и музыкальный стиль 
Несмотря на то, что группа выступает на сцене уже почти 20 лет, их мировая популярность весьма локальна и необычна. На своей родине группа, по большей части, по-прежнему рассматривается как андеграундная,  с присущей этому положению аудиторией. Совсем иначе обстоят дела в Японии, где Zebrahead являются одной из великих групп на рок-сцене и уже не раз собирали  по 50 000 зрителей (например, во время выступления в Chiba Marine Stadium в Токио 12 августа 2006 года). Альбомы группы с самого начала их карьеры продавались гораздо большим числом копий именно в Японии, а фанбаза стремительно росла от пластинки к пластинке.

Музыкальный стиль Zebrahead является смесью мощного мелодичного поп-панка с часто агрессивным рэпкором, а также в начальном творчестве с фанком. Стиль от альбома к альбому сильно развивался.
В альбоме 1998 года "Waste Of Mind" выделялись вышеупомянутые факторы фанка. С приходом 2000 года, альбом Playmate Of The Year принял поп-панк звучание и  все больше и больше выводит его на первый план. С выходом MFZB в 2003 году, акцент был сделан на агрессивный рэпкор с уклоном в альтернативный рок. После того, как вокалист Джастин Мауриэлло покинул группу в 2004 году, Zebrahead продолжили стиль предыдущего альбома, но уже с новым вокалистом Мэттью Льюисом в альбоме 2006 года Broadcast to the World. Благодаря новому вокалисту, этот альбом зазвучал по-новому и был очень успешен. Необходимость ещё одних перемен группа демонстрирует в тяжёлом, тихом и мелодичном Phoenix образца 2008 года. В 2011 году группа представляет Get Nice!, который является смесью всех предыдущих стилей. С выходом в 2013 году альбома Call Your Friends парни из Zebrahead вновь успешно заявляют о себе в поп-панк звучании.

Темы их творчества включают в себя истории о взаимоотношениях, а также социальную критику с присущим для андерграунд групп Южной Калифорнии образом жизни, что и формирует их особый сленг, подчеркнутый в текстах песен.

Участники группы

Нынешние участники 
 Али Табатабаи (Ali Tabatabaee): MC  (1996 — настоящее время)
 Эд Удус (Ed Udhus): барабаны (1996 — настоящее время)
Адриан Эстрелла (Adrian Estrella): вокал/ритм-гитара  (2021 — настоящее время)
 Бен Осмундсон (Ben Osmundson): бас-гитара/бэк-вокал (1996 — настоящее время)
 Дэн Палмер (Dan Palmer): гитара (2013 — настоящее время)

Бывшие участники 

 Джастин Мауриэлло (Justin Mauriello): вокал/ритм-гитара (1996 — 2004)
 Грег Бёргдорф (Greg Bergdorf): гитара/бэк-вокал (1996 — 2013) 
 Мэтти Люис (Mattey Lewis): вокал/ритм-гитара (2005 — 2021)

Дискография

Студийные альбомы 

 The Yellow Album (1998)
 Waste of Mind (1998)
 Playmate of the Year (2000)
 MFZB (2003)
 Waste of MFZB (2004)
 Broadcast to the World (2006)
 Phoenix (2008)
 Panty Raid (2009)
 Get Nice! (2011)
 Call Your Friends (2013)
 The Early Years – Revisited (2015)
 Walk The Plank (2015)
Brain Invaders (2019)

Видео альбомы 
 MFZB - The DVD - Banzai Mother F**ker! (2003)
 The Show Must Go Off! Zebrahead Live At The House Of Blues (2004)
 Blood, Sweat & Beers!!! Live In Tokyo (2005)
 Broadcast to the World: The Fucking DVD (2007)
 Way More Beer - Live in Germany (2014)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Музыкальные коллективы из Калифорнии
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Ню-метал-группы США
Поп-панк-группы из Калифорнии
Группы альтернативного рока из Калифорнии